Bastida est un nom propre qui peut désigner :

Toponymes
 Bastida, nom basque de Labastida, canton de la province d'Alava, dans la communauté autonome du Pays basque, en Espagne.
 Bastida (Fonsagrada), paroisse civile de la commune de Fonsagrada, dans la province de Lugo,  communauté autonome de Galice, en Espagne.

Patronymes
 Eusebio Bastida (1908-1986), coureur cycliste espagnol. 
 Xiye Bastida (2002-), militante mexico-chilienne pour le climat.